Елеме́йка — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Новосельского сельсовета.

В прошлом — деревня Яковцевской волости Муромского уезда Владимирской губернии.

Находится на расстоянии около 5 км на западо-северо-запад от села Яковцево.

Елемейка в исторических документах 
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Яковцево упоминается деревня Еремеевка, в которой 4 двора.
 В 1840-х годах деревня Елемейка входила в состав владений князя Сергея Григорьевич Голицына.
 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской Епархии» за 1897 год сказано, что в Елемейке 7 дворов.

Население

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской Епархии. Владимир, 1897, с. 335—339. Яковцевский приход.

Примечания

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района